Dufy est un nom de famille français localisé historiquement en Normandie, en Bourgogne et dans le Lyonnais.

Deux frères, peintres français, portent le nom de Dufy :
 Jean Dufy (1888 - 1964),
 Raoul Dufy (1877 - 1953).

Voir aussi 
 La rue Raoul-Dufy.

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 

Patronyme normand
Patronyme bourguignon